Mózes Pál (1913–1982) agrármérnök, mezőgazdasági szakíró
 Mózes Pál ((1932–2021) politikus, 1968–1989 között Nagykanizsa tanácselnöke